Франсиско Хавьер де Педро Фальке (; 4 августа 1973, Логроньо, Испания), более известный как Хави де Педро — испанский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной Испании.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Реал Сосьедад», де Педро провёл за родную команду 11 сезонов, в том числе и 2002/03, в котором клуб занял второе место. Летом 2004 года перешёл в «Блэкберн Роверс». 31 января 2005 был разорван его контракт с английским клубом и игрок на правах свободного агента перешёл в «Перуджу». Летом 2005 перешёл в «Гётеборг», однако через несколько дней покинул клуб по личным причинам. В 2006 году сыграл несколько товарищеских матчей за греческий «Эрготелис», но официальных матчей не сыграл. В 2007 году выступал за «Бургос». После этого де Педро вместе с экс-одноклубником Агустином Арансабалем выступал за любительский клуб «Вера Пуэрто де ла Крус», после чего объявил о завершении карьеры и желании получить тренерскую лицензию.

В сборной 
В сборной Испании де Педро дебютировал 23 сентября 1998 в товарищеском матче против сборной России. Всего с 1998 по 2003 год сыграл 12 матчей, забил 2 мяча. Участник чемпионата мира по футболу 2002 (сыграл 4 матча).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте BDFutbol
 Статистика матчей за сборную 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Бургос»
Игроки ФК «Эрготелис»